Fehlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Fehlmann (1909–1984), Schweizer Architekt und Stadtbaumeister
 Carl Andreas Fehlmann (1829–1908), Schweizer Landschaftsmaler, Zeichner und Pädagoge
 Hans-Rudolf Fehlmann (1919–2005), Schweizer Forscher
 Heinrich Fehlmann (1880–1952), Schweizer Jurist, Manager und Kunstsammler
 Laurence Fehlmann Rielle (* 1955), Schweizer Politikerin (SPS)
 Marc Fehlmann  (* 1965), Schweizer Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Thomas Fehlmann (* 1957), Schweizer Elektronik-Musiker und Produzent